Il singolare femminile del torneo di tennis Dubai Tennis Championships 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Justine Henin-Hardenne che ha battuto in finale Svetlana Kuznecova 7-6(3), 6-3.

Teste di serie 

 Justine Henin-Hardenne (campionessa)
 Venus Williams (quarti di finale)
 Jennifer Capriati (secondo turno)
 Anastasija Myskina (quarti di finale)

 Ai Sugiyama (semifinali)
 Jelena Dokić (primo turno)
 Francesca Schiavone (primo turno)
 Conchita Martínez (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dubai Tennis Championships 2004